Katrin Tschannen (* 1980) ist eine Schweizer Managerin. Sie ist CEO von Migros Online, dem Online-Supermarkt des Migros-Genossenschafts-Bundes (MGB).

Werdegang 
Katrin Tschannen studierte an der ETH Zürich Betriebs- und Produktionswissenschaften mit Vertiefung Technologie- und Innovationsmanagement. 

Von 2006 bis 2014 war Tschannen beim Migros-Genossenschafts-Bund POP-Managerin von Micasa und Mitglied der Spartenleitung. Danach war sie bei Digitec Galaxus tätig, zuerst als «Category Leader Home & Living». Seit Mai 2018 war sie «Head of Supplier Integration & Product Content» und führte vier Teams im Bereich Lieferantenanbindung und Produktdatenmanagement. 

Im März 2020 übernahm Tschannen wenige Tage vor dem ersten Schweizer Shutdown in der Corona-Pandemie die Leitung von Migros Online. Sie erkannte die Corona-Krise als Chance für den Online-Handel. Innert kurzer Zeit stellte sie Hunderte neue Mitarbeiter ein, krempelte das Sortiment um und lancierte den neuen Onlineshop.

Weblinks 
 Interview mit Katrin Tschannen bei La Matinale von RTS

Einzelnachweise 

Manager
Person (Migros)
Schweizer
Geboren 1980
Frau